Orges (Frankrijk), een gemeente in het Franse departement Haute-Marne
Orges (Zwitserland), een gemeente in het Zwitserse kanton Vaud